Le Championnat de France de football 1999-2000 est la  édition du championnat de France de football et a vu la victoire de l'AS Monaco pour la  de son histoire.

Les 18 clubs participants 

Promus de Division 2
 AS Saint-Étienne, champion de Ligue 2 la saison précédente
 CS Sedan-Ardennes, vice-champion
 ES Troyes AC, troisième

Clubs par année de leur dernière montée dans l'élite

Résultats

Classement final 

 Victoire à 3 points.

| align="left" valign="top" width="50%" |

|}

Leader par journée 

 Note : L'AS Monaco est déclaré champion de France à l'issue de la 31 journée.

Bilan de la saison 

 Qualifiés pour la Ligue des Champions : AS Monaco et Paris SG.
 Qualifié pour le  Tour Préliminaire de la Ligue des Champions : Olympique lyonnais.
 Qualifiés pour la Coupe de l'UEFA : Girondins de Bordeaux, FC Nantes (vainqueur de la Coupe de France) et FC Gueugnon (vainqueur de la Coupe de la Ligue).
 Qualifiés pour la Coupe Intertoto : RC Lens, CS Sedan-Ardennes et AJ Auxerre.

 Relégués en Division 2 : AS Nancy-Lorraine, Le Havre AC et Montpellier HSC.
 Joueront la saison prochaine en Division 1 : Lille OSC, EA Guingamp et Toulouse FC.

Les champions de France

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi 

 

Football en France en 1999
Football en France en 2000
Championnat national de football 1999-2000